Intini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Intini (* 1965), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Brindisi-Ostuni
 Paolo Intini (* 1921), italienischer Maler